Пере́пис населе́ння УРСР 1989 — останній перепис населення в Українській радянській соціалістичній республіці. Складова перепису населення СРСР 1989, що проводився 12 січня 1989 року. За даними перепису в республіці проживало  осіб. Українці, що були титульною нацією республіки, становили близько 72 % усіх мешканців. Найбільшою національною меншиною були росіяни — 22 %. В УРСР переважало міське населення, що становило близько 67 %. На 1000 чоловіків припадало 1163 жінки. В республіці населення молодшого віку становило 23,0 %, працездатного віку — 55,8 %, а пенсійного віку — 21,25 %. Українську мову вважали рідною 64,7 % мешканців республіки, а російську — 32,8 %.

Національний склад 
Національності УРСР за даними перепису 1989 року:

Мовний склад

Примітки

Джерела 
 Порівняння національного складу населення України за даними перепису 2001 і 1989.
 Переписи населення в Україні: карти, цифри, міфи та їх спростування.
 Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. — М., 1991

1989 в Україні
Січень 1989